Даденков — фамилия.

Известные носители 
 Даденков, Николай Фёдорович (1885—1955) — украинский советский педагог, профессор.
 Даденков, Юрий Николаевич (1911—1991) — советский учёный в области механики. Доктор технических наук, профессор.Член-корреспондент АН УССР.